

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Island City (Indiana)
 Island City (Kentucky)
 Island City (Missouri)
 Island City (Oregon)

 Japán
 Island City (Japán)

Filmek 
 Island City (film, 1994) – amerikai sci-fi
 Island City (film, 2015) – indiai dráma